Gordonia puede referirse a:

 Gordonia, un asteriode.
 Gordonia, un movimiento juvenil sionista.
 Gordonia, un género taxonómico de plantas fanerógamas de la familia Theaceae.
 Gordonia, un género taxonómico de animales arcaicos, ya extintos.
 Gordonia, un género taxonómico de bacterias de la clase Actinobacteria.